Silbernik ist der Name von

 Aleksandro Silbernik (1832–1906), russischer Gründungsesperantist
 Goda Mejerovna Silbernik, russische Gründungsesperantistin
 Joseph Silbernik (1850–1925), russischer Gründungsesperantist und Komponist
 Klara Samenhof, geboren als Klara Silbernik, (1863–1924), russische Gründungsesperantistin